Буртаси — племінне об'єднання Середнього Поволжжя

Буртаси — присілок, Вурнарський район, Чувашія
 Буртаси — село, Темниковський район, Мордовія
 Буртаси — село, Урмарський район, Чувашія